Oenanthe mutellina är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Oenanthe mutellina ingår i släktet stäkror, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stäkror
mutellina